La mine du Rio Huaypetue est une grande mine d'or à ciel ouvert situé dans le sud-est du Pérou

Notes et références 

   L'expansion de la mine d'or de Huaypetue

Rio Huaypetue